Qırıqlı – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Qırıqlı – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian